E-Government-Gesetz heißen:
 E-Government-Gesetz (Deutschland), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung, ein deutsches Bundesgesetz
 E-Government-Gesetz (Österreich), Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-GovG)